Sundén är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Sundén 1 182
 Sundeen 12
Tillsammans blir detta 1 194 personer.

Personer med efternamnet Sundén
 Alrik Sundén-Cullberg (1867–1955), svensk försäkringsdirektör
 Daniel Sundén-Cullberg (1907–1982), svensk seglare
 Daniel Anton Sundén (1828–1910), svensk skolman och läroboksförfattare
 Einar Sundén (1918–2011) svensk frälsningsofficer, sångförfattare och tonsättare
 Einar Sundén (friidrottare) (aktiv 1923–1925), svensk långdistanslöpare
 Helena Sundén (född 1980), jurist
 Hjalmar Sundén (1908–1993), svensk religionspsykolog, professor och präst
 Karl Sundén, flera personer
 Karl Sundén (filolog) (1868–1945)
 Karl Sundén (författare) (född 1942)
 Kurt Sundén (född 1938), bildkonstnär och skulptör
 Lina Sundén (född 1981), skådespelare
 Magnus Sundén (1830–1926), klassisk filolog, professor
 Ragnar Sundén (1907–1985), jurist, ämbetsman och företagsledare
 Tord Sundén (1909–1999), ingenjör, båtkonstruktör
 Viktor Sundén (1902–1982), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Åke Sundén (1915–2000), flygvapenofficer och flygtekniker

Källor

Svenska efternamn